HKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Haskovo (Bulgaria)